Darsberg ist der Name von geographischen Objekten:

Ortschaften:

 Darsberg, Stadtteil von Neckarsteinach im südhessischen Kreis Bergstraße
 Darsberg (Ursensollen), Ortsteil der Gemeinde Ursensollen im oberpfälzer Landkreis Amberg-Sulzbach

Berge und Erhebungen:

 Darsberg (374 m), Berg im Landkreis Darmstadt-Dieburg, bei Seeheim-Jugenheim